As seleções de ginástica artística, masculinas e femininas, encontram-se listadas e divididas por continente e por nação nos tópicos abaixo.

África

Américas

Brasil
Seleção Brasileira de Ginástica Artística Feminina
Seleção Brasileira de Ginástica Artística Masculina

Estados Unidos da América
Seleção de Ginástica Artística Feminina dos Estados Unidos
Seleção de Ginástica Artística Masculina dos Estados Unidos
|}

Ásia

China
Seleção Chinesa de Ginástica Artística Feminina
Seleção Chinesa de Ginástica Artística Masculina

Japão
Seleção Japonesa de Ginástica Artística Feminina
Seleção Japonesa de Ginástica Artística Masculina
|}

Europa

Alemanha
Seleção Alemã de Ginástica Artística Feminina
Seleção Alemã de Ginástica Artística Masculina

Itália
Seleção Italiana de Ginástica Artística Feminina
Seleção Italiana de Ginástica Artística Masculina

Portugal
Seleção Portuguesa de Ginástica Artística Feminina
Seleção Portuguesa de Ginástica Artística Masculina

Romênia
Seleção Romena de Ginástica Artística Feminina
Seleção Romena de Ginástica Artística Masculina

Rússia
Seleção Russa de Ginástica Artística Feminina
Seleção Russa de Ginástica Artística Masculina

Suíça
Seleção Suíça de Ginástica Artística Feminina
Seleção Suíça de Ginástica Artística Masculina

República Tcheca/Tchecoslováquia
Seleção Tcheca de Ginástica Artística Feminina
Seleção Tcheca de Ginástica Artística Masculina

União Soviética
Seleção Soviética de Ginástica Artística Feminina
Seleção Soviética de Ginástica Artística Masculina
|}

Oceania

Austrália
Seleção Australiana de Ginástica Artística Feminina
Seleção Australiana de Ginástica Artística Masculina

Ver também 
 Biografias dos ginastas

Ligações externas 
 

Seleções de ginástica artística